Jalpa bezeichnet:

 Jalpa (Guanajuato), Ort in Mexiko
 Jalpa (Hidalgo), Ort in Mexiko
 Jalpa (Jalisco), Ort in Mexiko
 Jalpa (Zacatecas), Ort in Mexiko
 Jalpa de Méndez, Ort in Mexiko
 Municipio Jalpa, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Municipio Jalpa de Méndez, Verwaltungseinheit in Mexiko
 Jalpa (Palpa), Ort in Nepal
 den Lamborghini Jalpa 3500